Toponímia:
 Renova (Mississipí), municipi a l'estat de Mississipí (Estats Units)
 Biologia Renova, gènere monotípic de peixos de la família dels rivúlids i de l'ordre dels ciprinodontiformes L'única espècie coneguda és Renova oscari
 Miscel·lània: 
 FK Renova, equip de futbol macedoni
 Renova, nom comercial de la tretinoïna (forma àcida de la vitamina A)